Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2021 war ein Snookerturnier, das vom 24. bis 26. September 2021 im BK Lider in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainische Meisterin wurde die 15-jährige Lilija Zarusch, die im Endspiel die Vorjahresfinalistin Marharyta Lissowenko mit 3:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Daryna Schaschyna und Rjenata Schtschyruk. Titelverteidigerin Ljubow Schyhajlowa nahm nicht teil.

Bei den Herren sicherte sich Wladyslaw Wyschnewskyj nach 2018 seinen zweiten Titel. Im Finale gegen den Vorjahresfinalisten Anton Kasakow setzte sich der 23-Jährige mit 4:1 durch. Matwij Lahodsynskyj und Rekordmeister Serhij Issajenko kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger Denys Chmelewskyj schied im Viertelfinale gegen Wyschnewskyj aus.

Herrenturnier

Modus 
Die 22 Teilnehmer wurden in fünf Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Finalrunde

Finale 
Im Finale kam es zur Neuauflage des Endspiels von 2019, Anton Kasakow traf auf Wladyslaw Wyschnewskyj. Beide Spieler hatten bislang einmal die nationale Meisterschaft gewonnen, Kasakow setzte sich 2019 gegen Wyschnewskyj mit 4:0 durch und Wyschnewskyj gewann 2018 gegen Maksym Stoljartschuk.

Wyschnewskyj startete besser ins Finale und entschied die ersten beiden Frames für sich. Kasakow kam auf 1:2 heran, bevor Wyschnewskyj die beiden folgenden Frames gewann und somit zum zweiten Mal ukrainischer Meister wurde.

Damenturnier

Modus 
Die acht Teilnehmerinnen wurden in zwei Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2021
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Kiew